Aarón puede hacer referencia a:

Aarón, hermano mayor de Moisés, sacerdote levita, y primer Sumo Sacerdote del pueblo de Israel.
Aarón (nombre), nombre propio de origen hebreo.
Aarón (nefita), misionero nefita.